5 може мати такі значення:

 Цифра 5.
 5 — натуральне число п’ять.
 5 рік до нашої ери
 5 рік нашої ери
 5-те тисячоліття до н. е. — проміжок з 5000 по 4001 рік до нашої ери.
 5-те тисячоліття — проміжок з 4001 по 5000 рік нашої ери.

Див. також 
 V (значення)
 V століття до н. е. — проміжок з 500 по 401 рік до нашої ери.
 V століття — проміжок з 401 по 500 рік нашої ери.